

Prénom 

Le prénom Mélissa provient du nom grec Μέλισσα (abeille) issu de μέλι (miel), pouvant être francisé en « Mélissa », « Mélyssa » ou « Mélisse ». Il est fêté le 12 février, quoique aucune sainte n'ait jamais porté ce prénom ; cependant, sans doute par simple consonance, on l'assimile parfois à S. Mélèce d'Antioche, officiellement fêté le .

Melissa est également l'autre nom, cependant tardif, de la magicienne Circé dont l'histoire est rapportée par Homère dans l'Odyssée, en rapport avec Ulysse, aux compagnons duquel elle jette un sort et les transforme en porcs. 

Le peintre italien Dosso Dossi a peint une Melissa-Circé faisant partie de la collection de la Galerie Borghèse. 

 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement :
 Melissa.

 Toponyme 

 Melissa est une ville du Texas (États-Unis).
 Melissa est une commune italienne de la province de Crotone.

 Nature 
 Biduanda melisa est un papillon d'origine indienne, de la famille des Lycaenidae.
 Melissa est un genre de plantes dicotylédones.

 Œuvres 
 Melissa est un tableau du peintre Dosso Dossi, datable d'environ 1522-1524 ;
 Melissa est une pièce de théâtre de Níkos Kazantzákis écrite en 1937 ;
 Mélissa est le titre d'une chanson de Julien Clerc sortie en 1984 ;
 Melissa est le titre d'une chanson (2003) du groupe japonais Porno Graffitti ;
 Melissa est un album de Mercyful Fate ;
 Melissa est un film américain réalisé par Steven D. Binder en 1995 ;
 Melissa est une série de bande dessinée d'Alexis Laumaillé, dont le premier tome est sorti en 2004 ;
 Melissa'' est le nom d'une revue totalement rédigée en latin, éditée six fois par an sous les auspices de la Maison d'Érasme (Anderlecht) et de l'Academia Latinitati Fovendae (A.L.F.), dont l'éditeur est le Docteur Guy Licoppe (Marneffe, Belgique).

Autres 
 Melissa est un ver informatique qui a sévi en 1999.
 MELiSSA est un projet de l'ESA concernant le développement de systèmes écologiques autonomes.

Voir aussi 
 Mélisa est une méthode d'évaluation de la vulnérabilité résiduelle des systèmes d'information.

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de prénom
Homonymie de titre